Littorina angulifera är en snäckart som först beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1822.  Littorina angulifera ingår i släktet Littorina och familjen strandsnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. a. angulifera
 L. a. aberrans

Källor 

Strandsnäckor
angulifera